Línea 148 puede referirse a:

 Línea 148 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 148 de autobuses de Madrid.
 Línea 148 de ómnibus de Montevideo.